Viau (rivier), rivier in het Franse departement Tarn
Viau (metrostation), metrostation in Montreal, Canada
Théophile de Viau (1590–1626), Frans dichter
Fortuné Viau (1812–1889), Frans schilder en vrijmetselaar